

Sigle 
 Great Wall Motors – casa automobilistica cinese

Codici 
 gwm – codice ISO 639-3 della lingua awngthim